Le Grand Prix moto de Catalogne 2016 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2016.

Cette  du Grand Prix moto de Catalogne s'est déroulée du 3 au  sur le Circuit de Catalogne.

La course est marquée par le décès du pilote espagnol Luis Salom lors des essais libres 2 de la catégorie Moto2. Cet accident entraine la modification du tracé de la course, qui rejoint celui utilisé par la F1, jugé plus sûr par les pilotes.

Classement des MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Notes et références

Source 

2016
Sport en Espagne en 2016
Sport en juin 2016
Cata